Hridi u Jadranskom moru:
 Porer (Bale)
 Porer (Medulin)
 Svjetionik Hrid Porer